Kazimierz Józef Narbutt – marszałek lidzki, stolnik lidzki
 Kazimierz Dowgiałło Narbutt – podstarości i strażnik wileński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Daniel Kazimierz Narbutt  (1738–1807) – polski pijar, filozof, nauczyciel, tłumacz, profesor filozofii Collegium Nobilium pijarów w Warszawie
 Kazimierz Narbutt (1838-1903) – dowódca oddziału w powstaniu styczniowym